Euangelosz (i. e. 3. század?) görög komédiaköltő
 Euangelosz (i. e. 3. század?) görög író